Andrea Pirlo (Brescia, 1979. május 19. –) világbajnok és kétszeres BL-győztes labdarúgó, olasz válogatott középpályás. 116 válogatottságával Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Daniele De Rossi és Fabio Cannavaro mögött ötödik helyen áll az örökranglistán a válogatottban lejátszott meccsek száma alapján, ezeken a mérkőzéseken 13 gólt szerzett.

Sportpályafutása

Sikerei, díjai

Játékosként

Klubcsapatokan

Brescia
Serie B - bajnok: 1996–97

Milan
Serie A - bajnok (2): 2003–04, 2010–11
Olasz kupagyőztes (1): 2002–03
Olasz szuperkupa - győztes (1): 2003
Bajnokok ligája - győztes (2): 2002–03, 2006–07
UEFA-szuperkupa - győztes (2): 2003, 2007
FIFA-klubvilágbajnokság - győztes (1): 2007

Juventus
Serie A - bajnok (4): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15
Olasz kupagyőztes (1): 2014–15
Olasz szuperkupa - győztes (2): 2012, 2013

A válogatottban

Olaszország U21
U21-es Európa-bajnok (1): 2000

Olaszország
Világbajnok (1): 2006
Olimpiai bronzérmes (1): 2004
Európa-bajnokság - ezüstérmes (1): 2012
Konföderációs kupa - bronzérmes (1): 2013

Egyéni
U21-es Európa-bajnokság - legjobb játékos :2000
U21-es Európa-bajnokság - gólkirály :2000
2006-os labdarúgó-világbajnokság:
All-star team
Bronze Ball
Gólpasszok
2006-os világbajnokság-döntő - A mérkőzés embere
IFFHS legjobb játékosa: 2006 3. hely, 2007 2. hely, 2009 9. hely, 2012 4. hely, 2013 3. hely, 2015 3. hely
FIFPro World XI: 2006
FIFA FIFPro World XI - 3. csapat: 2013, 2014
Ballon d'Or: 2006 (9.hely), 2007 (5.hely), 2012 (7. hely)
Az év labdarúgója (FIFA): 2007 (7. hely)
UEFA-szuperkupa A meccs embere: 2007
ESPN - Az évtized világcsapata: 2009
ESM - Az év játékosa: 2011–12
Pallone d’Argento:2011–12
Pallone Azzurro: 2012
Guerin d'Oro: 2012
Európa-bajnokság - A torna csapata: 2012
Az év férfi labdarúgója (UEFA): 2012 (4. hely), 2015 (7. hely)
UEFA - Az év csapata: 2012
2011–2012-es olasz bajnokság - a legtöbb gólpassz
Serie A - az év csapata: 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15
Serie A - az év középpályása: 2012
Serie A - az év játékosa: 2012, 2013, 2014
Nemzeti karrierdíj "Gaetano Scirea": 2013
Konföderációs kupa - A torna csapata: 2013
Konföderációs kupa - Castrol Index Top XI: 2013
Európa-liga - A szezon csapata: 2013–14
Bajnokok ligája - A szezon csapata: 2014–15
AC Milan Hall of Fame
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság - minden idők legjobb csapata:2015
New York - Ride of Fame: 2015 szeptember
Globe Soccer Awards - Játékos karrier-díj: 2015
Európa-bajnokság - All-time XI: 2016
Major League Soccer - All-Star: 2016
Juventus FC -Greatest XI of All Time : 2017
Premio internazionale Giacinto Facchetti: 2017
Aranyláb díj - Legendái: 2018
Olasz labdarúgás - Hall of Fame: 2019

Edzőként

Juventus
Olasz szuperkupa: 2020

Edzőként
2019 augusztusában az UEFA pro licences edzőképzését kezdte meg 2020. július 30-án lett a Juventus U23-as csapatának az edzője.
Augusztus 8-án a Bajnokok ligájából való kiesés után menesztett Maurizio Sarri helyére nevezte ki a vezetőség a felnőtt csapat edzőjének. 2022. június 12-én jelentették be, hogy egy évre aláírt a török Fatih Karagümrük csapatához.

Edzői statisztika
2021. május 28-án lett frissítve.

Játékos statisztikái

Klubcsapatokban

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

Források 

Alessandro Alciato–Andrea Pirlo: Gondolkodom, tehát játszom; ford. Bán Tibor; Gabo, Bp., 2014

1979-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Olasz labdarúgóedzők
Bresciaiak
Labdarúgó-középpályások
Brescia megyeiek
A Brescia Calcio labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Reggina Calcio labdarúgói
A Milan labdarúgói
A Juventus labdarúgói
A New York City FC labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
Az MLS labdarúgói
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Olasz olimpiai bronzérmesek
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Olasz bajnok labdarúgók
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
A Juventus FC vezetőedzői
Élő személyek